Тре́йлор () — английская фамилия.

Известные носители 
 Трейлор, Сьюзан — американская актриса.
 Трейлор, Рей (1963—2004) — американский рестлер.
 Трейлор, Мелвин Альва младший (1915—2008) — американский орнитолог.